Strivor es un grupo de heavy metal procedente de Agüimes (Gran Canaria), cuya formación surge en 2006.

Trayectoria 

El proyecto del grupo “STRIVOR” nace en el año 2006, cuando un grupo de amigos de Agüimes, Gran Canaria, unidos por los mismos gustos musicales se reúnen en casa de Efraín “Jaqui" García para pasar el rato tocando canciones de sus grupos favoritos, es entonces cuando deciden tomarse un poco más en serio esos ensayos y formar un grupo con canciones propias. El mismo año se comienzan a reunir Néstor Guedes, a la guitarra solista y "Jaqui" García, a la batería. Al mismo tiempo buscaban al resto de componentes, tras meses de búsqueda se fueron uniendo Plácido Abrante al bajo, David Ding a la segunda guitarra y Juanma López, a la voz. 

Strivor actúa por primera vez en el “Rockteraphia Festival 2006”. Poco después el grupo sufre idas y venidas de nuevos componentes como es el caso del bajista, que su puesto fue ocupado por Abel Artiles “Biluxo”, y el guitarrista, que su puesto fue ocupado por Alex Santana. 
Después de varias actuaciones y pasado un tiempo, a causa de problemas internos, el grupo decide que Juanma López y Alex Santana no continúen y poco después Abel Artiles también abandona el grupo por temas laborales, quedando solos Néstor Guedes y "Jaqui" García. Vuelven a la búsqueda de nuevos componentes y la banda sufre un cambio impredecible, "Jaqui" García deja las baquetas y comienza a cantar ya que no encontraban cantante, después de mucho tiempo vuelve Placido Abrante al bajo y se unen Sandro Sánchez a la guitarra, Fabio García a la batería y como nuevo instrumento, David Pérez al teclado. Tras un tiempo nuevamente hay un cambio en la formación y el bajista abandona y su puesto es ocupado por Luis Rodríguez. Tras varios meses Sandro Sánchez abandona la banda ocupando su puesto el que estaba haciendo el papel de bajista Luis Rodríguez y entra como bajista Javier Viera. Tras unos meses rodando y dando conciertos por toda la isla además de la visita a otras islas y tierras peninsulares, Luis Rodríguez abandona el grupo por temas laborales y por ello Javi Viera pasa a la guitarra y entra en la formación, Samuel Arbelo al bajo. 

Poco después por diversos motivos la banda está a punto de disolverse, pero en este momento cuando Jaqui García, fiel a sus principios y la lucha por mantener el que ha sido siempre su grupo, comienza la búsqueda de todos los componentes, tras muchas pruebas fallidas, decide unirse a un viejo compañero de grupo, Sandro Sánchez, el cual comenzaba un nuevo proyecto junto a otros 4 miembros, tras duras decisiones ambas partes se unen formando nuevamente Strivor, con la banda renovada casi en su totalidad, esta vez con Sandro Sanchez y Fran Olivares a las guitarras, Adrián López a la Batería, Nito Luján al Bajo, Gabriel Caballero al teclado y como Jaqui a las Voces. 
Por cambio de domicilio y traslado a Galicia, Fran Olivares tiene que abandonar Strivor y ocupa su puesto Javi Triv Vatio. Con esta formación ofrecen varios conciertos y se meten de lleno en la grabación de su disco “La Esencia del Destino”. Comienzan dicha grabación en octubre de 2012 y finalizan en marzo de 2013; poco antes de la salida del disco, Fran Olivares vuelve de Galicia y se incorpora a la banda, jugando ahora con tres guitarras al frente de la misma. El disco ve la luz el 17 de mayo de 2013, con el cual colaboran directamente con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) donando el 25% de sus beneficios.

Tras comenzar la presentación del disco y dar varios conciertos en las islas; algunas charlas, conferencias y firmas de autógrafos, por problemas internos de la banda, la misma decide continuar su recorrido sin Sandro Sánchez y sin Gabriel Caballero, entrando en su lugar como último y nuevo guitarrista David Santana, viejo amigo de la banda y prescindiendo del sonido de los teclados a partir de ahora.

En enero de 2014 la prestigiosa webzine Metalegun, la segunda más leída en España, los galardonan como “Mejor Banda Revelación 2013” con más del 38% de los votos con más de 4.000 votantes. En 2014 después de numerosas actuaciones por las islas, y la visita a algunos festivales en la península, deciden grabar el EP “Esquirlas en el Tiempo Vol.1” que presentan en diciembre del mismo año, y al mismo tiempo comienzan la composición del nuevo LP “El Último Eclipse” que presentan el en 4 de junio de 2015, año en el que visitaran numerosas ciudades Españolas, y donde actuarán en algunos importantes festivales, con su “Dos Mejor Que Uno Tour” que se alarga hasta finales del 2016 sumando la celebración del X ANIVERSARIO de la banda.

En octubre de 2016, el guitarra Fran Olivares por motivos puramente de Incompatibilidades personales decide abandonar la banda y entra a formar parte de la misma José de Andrés Álvarez en el puesto de guitarrista.

Los seis componentes se encuentran trabajando a contrarreloj con el objetivo de ofrecer muchos conciertos y otros muchos proyectos de futuro, así como continuar con numerosas colaboraciones sociales y solidarias en las que desde hace años se encuentra involucrados. Además de la próxima grabación de un nuevo trabajo y el salto a otras tierras desconocidas.

Discografía

Maquetas 
 Soy de metal - 2007
 Resurgir - 2010

En vivo 
 En Directo "W.O.R.F." - 2009

En acústico 
 En Acústico - 2010

Discos de estudio 
 La Esencia del Destino - 2013
 El Último Eclipse - 2015

EP 
 Esquirlas en el Tiempo Vol.1 - 2015

Videoclips 
 Loco - 2013
 La Tierra de los Sueños - 2015
 Cadáver - 2019
 Uno De Tantos - 2020

Miembros 
 Efraín "Jaqui" García - Voz
 Nito Luján - Bajo
 Adrián López - Batería
 Javi Triv Vatio - Guitarra
 Javier Montesdeoca - Guitarra

Exmiembros 
 José de Andrés Álvarez - Guitarra
 David Santana - Guitarra
 Fran Olivares - Guitarra
 Sandro Sánchez - Guitarra
 Gabriel Caballero - Teclados
 Samuel Arbelo - Bajo
 Luis Rodriguez - Bajo
 Nestor Guedes - Guitarra
 David Pérez - Teclados
 Fabio García - Batería
 Javi Viera - Guitarra
 David Ding - Guitarra 
 Plácido Abrante - Bajo
 Alex Gómez - Guitarra
 Juanma López - Voz

Enlaces externos 
https://www.facebook.com/StrivorRock
https://www.youtube.com/user/StrivorOficial 
Página oficial de Strivor
http://strivor.enkanarias.com/

Grupos de música de Canarias
Grupos de rock de Canarias
Grupos de heavy metal de Canarias
Grupos de power metal de España
Grupos de power metal en español
Grupos de heavy metal de España
Grupos de hard rock de España